Con The Cave si può intendere:

Cinema 
 Il nascondiglio del diavolo - The Cave (The Cave) – film del 2005 diretto da Bruce Hunt
 The Cave - L'ospedale nel bunker (The Cave) – film documentario del 2019 diretto da Feras Fayyad
 The Cave - Acqua alla gola (The Cave) – film del 2019 diretto da Tom Waller

Musica 
 The Cave – singolo dei Mumford & Sons

Videogiochi 
 The Cave (videogioco) – Videogioco del 2013